50 богатейших людей Казахстана — 2018 — седьмой список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских миллиардеров, по данным Forbes, в 2018 году составила более $? млрд.

Первые пятдесять

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана

Казахстан 2018

2